Строинцы (Тывровский район) — село в Тывровском районе Винницкой области Украины
 Строинцы (Черновицкая область) — село в Новоселицком районе Черновицкой области Украины